Merasjärvi (Kiruna), een dorp in de Zweedse gemeente Kiruna
Merasjärvi (meer Kiruna), een meer nabij het bovengenoemde dorp
Merasjärvi (Pajala), een dorp in de Zweedse gemeente Pajala
Merasjärvi (meer Pajala), een meer nabij het bovengenoemde dorp